Нагаса́ки:

 Нагасаки — город в Японии в одноимённой префектуре.
 Префектура Нагасаки
 Аэропорт Нагасаки
 Полуостров Нагасаки
 Нагасаки Кунти — синтоистский праздник.
 «Нагасаки» — оратория Альфреда Шнитке.